Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Bogotà Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mauricio Hadad e Mario Rincón. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Carlos Claverie e Greg Failla con il punteggio di 7-6, 7-6.

Teste di Serie

  Shelby Cannon /  Alfonso Mora (semifinali)
  José Daher /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

  Craig Campbell /  Scott Warner (quarti di finale)
  Brian Devening /  Mark Keil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Bogotà Challenger 1990